Il termine They, che in lingua inglese indica il pronome di terza persona plurale loro, può riferirsi a:

Cinema e televisione
They (conosciuto anche con il titolo They Watch) – film TV del 1993 diretto da John Korty
They - Incubi dal mondo delle ombre (They) – film del 2002 diretto da Robert Harmon

Letteratura
They – poema del 1917 di Siegfried Sassoon
They – racconto breve del 1941 di Robert A. Heinlein
They – racconto breve del 1904 di Rudyard Kipling

Musica
They – album del 1988 dei King Missile
They – singolo del 2005 di Jem

Altro
They – videogioco di genere sparatutto in prima persona